Беломо́рские петро́глифы — наскальные изображения, памятники монументального изобразительного творчества первобытной эпохи, расположены в Беломорском районе Карелии, на островах реки Выг, датируются IV—III тысячелетием до нашей эры.

Общие сведения 

Археологический комплекс «Беломорские петроглифы» состоит из рисунков (выбивок) на скалах и более 30 стоянок древнего человека.

Беломорские петроглифы находятся в местечке Залавруга, на островах реки Выг, примерно в 6—8 км от впадения её в Белое море, вблизи деревни Выгостров. На западе и севере территория ограничена водохранилищами Выгостровской и Беломорской ГЭС, с юга — д. Выгостров и дорогой Сосновец — Беломорск, с востока — протокой Кислый Пудас. Чтобы добраться до места расположения петроглифов, нужно пройти по лесной тропе 1,3 км от специально оборудованной автостоянки вблизи автодороги Сосновец — Беломорск.

Археологический комплекс, находящийся на островах, получил статус историко-культурного назначения с целью защиты уникальных археологических памятников федерального значения (петроглифов, стоянок древнего человека) и их природного окружения. Возраст петроглифов, созданных древними людьми и открытых А. М. Линевским, — 4,5—5,5 тыс. лет.

Петроглифы обнаружены в низовьях реки Выг, на островах Шойрукшин, Ерпин Пудас, Большой Малинин и других. Всего здесь обнаружено 39 групп, включающих более 2000 отдельных фигур, отчётливо видны изображения людей и животных, сцены охоты, сражений и ритуальных шествий. Здесь находится самое древнее в Европе изображение человека на лыжах. Размеры фигур от 3 см до 3 м, размер основного количества фигур 15—60 см.

В ходе раскопок было найдено около 200 тыс. предметов: каменные изделия и их обломки, обломки керамики, предметы из железа, украшения из янтаря и бронзы и т. д.

Поставлены на государственный учёт в качестве памятников археологии государственного значения Постановлением Совета министров Карельской АССР № 199 от 21.04.1971 Земли археологического комплекса признаны землями историко-культурного назначения Постановлением Председателя Правительства РК № 221 от 09.04.1998.

В 2018 году Беломорские петроглифы включены в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В июле 2021 года на 44-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО было принято решение включить их (наряду с Онежскими петроглифами) в этот список.

В 2020 году были анонсированы работы по благоустройству территории Беломорских петроглифов. На реконструкцию дороги, проектирование объектов инфраструктуры, в том числе моста через реку Кислый Пудас, входной зоны, кафе, магазина сувениров и мест проживания туристов выделены средства из федерального бюджета.

Бесовы следки 

Памятник 5-6 тысячелетия до н. э. «Бесовы следки» расположен близ Беломорска, у северной оконечности острова Шойрукша. Это прибрежная скала, покрытая знаками и разнообразными фигурами — главный экспонат филиала городского музея «Беломорские петроглифы». По нижнему краю скалы тянется цепочка из 8 следов босой ступни. Они заканчиваются фигурой так называемого «беса», стоящей с группой фигур. Учёные, изучавшие рисунки, считают «беса» хозяином или божеством, а скалу с рисунками — местом жертвоприношений.

Примерно в 400 метрах к востоку от Бесовых следков расположено другое скопление изображений — Ерпин Пудас.

Ещё одни наиболее интересные скопления петроглифов находятся в 1,5 км к северо-востоку от Следков — на Старой и Новой Залавруге. Залавруга оборудована для посещений.

В 2006 году в низовьях реки Выг группу петроглифов «Золотец I» (свыше 50 фигур), названную по близлежащему порогу на реке Выг. В скоплении петроглифов первой половиной III тыс. до н. э. нашли необычное для Белого моря изображение водоплавающей птицы, голова которой помещена в овал, напоминающий яйцо. В сентябре 2019 года археологическая экспедиция ПетрГУ в районе Бесовых следков нашла наскальные изображения «Группа петроглифов Золотец II» — цепочку из трёх фигур лебедей, которые напоминают фигуры лебедей на Онежских петроглифах. Это может свидетельствовать о связях древних жителей Белого моря и Онежского озера. Шеи у птиц несколько удлинены по сравнению с их естественными пропорциями.

Галерея

См. также 
 Канозерские петроглифы
 Онежские петроглифы

Литература 
 Равдоникас В. И. Наскальные изображения Онежского озера и Белого моря. — М., 1936
 Линевский А. М. Петроглифы Карелии. — Петрозаводск, 1939
 Линевский А. М. Листы каменной книги. [Повесть из жизни древней Карелии]. — [Петрозаводск]: Каргосиздат, 1939. — 80 с. — 30 000 экз.
 Савватеев Ю. А. Каменная летопись Карелии. — Петрозаводск: «Карелия», 1990. — 118 с.: ил.
 Савватеев Ю. А. Наскальные рисунки Карелии. — Петрозаводск: «Карелия», 1984. — 216 с.:

Примечания

Ссылки 
 Археологический комплекс «Беломорские петроглифы» 
 Петроглифы Карелии 
 Беломорские петроглифы
 Петроглифы Карелии 
 http://strana.ru/places/192196 
 http://vottovaara.ru/2010/karelia/karelia28_2.php
 Пляшущие человечки эпохи неолита. Загадка карельских петроглифов 

Петроглифы России
Беломорский район
Памятники природы Карелии
Археология Карелии
Достопримечательности Карелии
Памятники под угрозой уничтожения
Всемирное наследие по алфавиту
Всемирное наследие в России